Сурвилишки  — топоним:

Беларусь 
 Сурвилишки — деревня, Камайский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Сурвилишки — деревня, Трабский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область